I розыгрыш чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Первый Чемпионат России по гандболу среди женщин после распада СССР. В чемпионате принимают участие 8 команд из 6 городов.

Участники чемпионата 
  Источник (Ростов-на-Дону)
  Калининец (Екатеринбург)
  Кубань (Краснодар)
  Луч (Москва)
  Россиянка (Волгоград)
  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
  Ротор (Волгоград)
  Спартак (Санкт-Петербург)

Основной этап 

Игры проводились в Волгограде

Финальный групповой этап проводился в Ростове-на-Дону

Финальный групповой этап проводился в Волгограде

Финал 

|}

Первый матч

Второй матч

Итоговое положение команд

Примечания 

1992
Чемпионаты России в 1992 году
Чемпионаты России в 1993 году
1992 год в гандболе
1993 год в гандболе